Бесоба — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Бесоба — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2020 года.
 Бесоба — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бесоба — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Другое 
 Бесоба — группа курганов эпохи бронзы, близ села Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области.
 Бесоба — комплекс башен 13—14 веков около аула Каракенгир Улытауского района Карагандинской области.